Excelsior, lema de Stan Lee per a acomiadar-se dels fans, finalitzar entrevistes, i signar columnes.
 Excelsior, un problema d'escacs famós, creat per por Sam Loyd.
 Excelsior, grup de personatges que apareixen al còmic Runaways.
 Excelsior, ciutat ubicada a l'estat de Minnesota, Estats Units.
 Excelsior, poble a l'estat de Wisconsin, Estats Units.
 Excelsior, diari esportiu que es publicava a Bilbao, País Basc.
 Excélsior, diari mexicà.

Vegeu també 
 USS Excelsior, nau espacial de l'univers fictici de Star Trek.
 Excelsior Motor Company, fabricant anglès de motocicletes.
 Excelsior Motor Manufacturing & Supply Company, fabricant americà de motocicletes.
 Excelsior Springs, població de Missouri, Estats Units.
 Excelsior Estates, població de Missouri, Estats Units.
 Excelsior Athlétique Club, club haitià de futbol.
 Royal Excelsior Mouscron, club belga de futbol.
 SBV Excelsior, club neerlandès de futbol.